

Localidades
San Eugenio (Santa Fé)

Outros
San Eugenio Fútbol Club
San Eugenio

Desambiguação